2-я церемония музыкальных наград MTV Video Music Awards 1985 прошла 13 сентября 1985 года в Нью-Йоркском Radio City Music Hall. Ведущим церемонии был Эдди Мёрфи.

Don Henley победил в четырёх номинациях, в том числе Видео года. Дэвид Ли Рот стал самым номинированным участником церемонии, восемь номинаций за его два видео — «Just a Gigolo/I Ain't Got Nobody» и «California Girls», но в результате он остался без награды.

Номинанты 
Победитель выделен жирным шрифтом.

Видео года | Video of the Year 
 Don Henley — «The Boys of Summer»
 Tom Petty and the Heartbreakers — «Don't Come Around Here No More»
 David Lee Roth — «California Girls»
 David Lee Roth — «Just a Gigolo/I Ain't Got Nobody»
 USA for Africa — «We Are the World»

Лучшее мужское видео | Best Male Video 
 Glenn Frey — «Smuggler’s Blues»
 Don Henley — «The Boys of Summer»
 David Lee Roth — «California Girls»
 David Lee Roth — «Just a Gigolo/I Ain't Got Nobody»
 Bruce Springsteen — «I'm on Fire»

Лучшее женское видео | Best Female Video 
 Cyndi Lauper — «She Bop»
 Madonna — «Material Girl»
 Sade — «Smooth Operator»
 Sheila E. — «The Glamorous Life»
 Tina Turner — «What's Love Got to Do with It»

Лучшее видео группы | Best Group Video 
 The Cars — «Drive»
 Eurythmics — «Would I Lie to You?»
 Huey Lewis and the News — «If This Is It»
 U2 — «Pride (In the Name of Love)»
 USA for Africa — «We Are the World»

Лучший новый артист | Best New Artist 
 Frankie Goes to Hollywood — «Two Tribes»
 Julian Lennon — «Too Late for Goodbyes»
 Sade — «Smooth Operator»
 Sheila E. — «The Glamorous Life»
 'Til Tuesday — «Voices Carry»

Лучшая идея видео | Best Concept Video 
 Frankie Goes to Hollywood — «Two Tribes»
 Glenn Frey — «Smuggler’s Blues»
 Don Henley — «The Boys of Summer»
 Tom Petty and the Heartbreakers — «Don't Come Around Here No More»
 David Lee Roth — «Just a Gigolo/I Ain't Got Nobody»

Лучшее прорыв видео | Most Experimental Video 
 Art of Noise — «Close (To the Edit)»
 Lindsey Buckingham — «Go Insane»
 Lindsey Buckingham — «Slow Dancing»
 Chris Isaak — «Dancin'»
 Lone Justice — «Ways to Be Wicked»

Лучшее выступление на сцене | Best Stage Performance in a Video 
 David Bowie — «Blue Jean (live)»
 Eurythmics — «Would I Lie to You?»
 Bruce Springsteen — «Dancing in the Dark»
 Talking Heads — «Once in a Lifetime (live)»
 Tina Turner — «Better Be Good to Me»

Лучший перформанс в видео | Best Overall Performance in a Video 
 Phillip Bailey and Phil Collins — «Easy Lover»
 Eurythmics — «Would I Lie to You?»
 David Lee Roth — «Just a Gigolo/I Ain’t Got Nobody»
 Bruce Springsteen — «Dancing in the Dark»
 USA for Africa — «We Are the World»

Лучшая режиссура | Best Direction in a Video 
 Bryan Adams — «Run to You» (режиссёр: Стив Бэррон)
 Duran Duran — «The Wild Boys» (режиссёр: Russell Mulcahy)
 Don Henley — «The Boys of Summer» (режиссёр: Jean-Baptiste Mondino)
 Chris Isaak — «Dancin'» (режиссёр: Mary Lambert)
 Tom Petty and the Heartbreakers — «Don't Come Around Here No More» (режиссёр: Jeff Stein)
 Simple Minds — «Don't You (Forget About Me)» (режиссёр: Daniel Kleinman)
 Toto — «Stranger in Town» (режиссёр: Стив Бэррон)

Лучшая хореография | Best Choreography in a Video 
 Eurythmics — «Would I Lie to You?» (хореограф: Eddie Baytos)
 Elton John — «Sad Songs (Say So Much)» (хореограф: David Atkins)
 Madonna — «Like a Virgin» (хореограф: Madonna)
 Madonna — «Material Girl» (хореограф: Kenny Ortega)
 Prince and The Revolution — «When Doves Cry» (хореограф: Prince)
 Sheila E. — «The Glamorous Life» (хореограф: Lesli Glatter)
 Tina Turner — «Private Dancer» (хореограф: Arlene Phillips)

Лучшие спецэффекты в видео | Best Special Effects in a Video 
 Bryan Adams — «Run to You» (Special Effects: Cinebuild)
 Lindsey Buckingham — «Go Insane» (Special Effects: David Yardley)
 Lindsey Buckingham — «Slow Dancing» (Special Effects: David Yardley)
 Culture Club — «It’s a Miracle» (Special Effects: David Yardley)
 Tom Petty and the Heartbreakers — «Don't Come Around Here No More» (Special Effects: Tony Mitchell, Kathy Dougherty, and Peter Cohen)

Лучшая художественная работа | Best Art Direction in a Video 
 Bryan Adams — «Run to You» (Art Director: Стив Бэррон)
 Peter Brown — «Zie Zie Won’t Dance» (Art Director: John Jolly)
 Culture Club — «It’s a Miracle» (Art Director: Bruce Hill)
 Don Henley — «The Boys of Summer» (Art Director: Bryan Jones)
 Madonna — «Like a Virgin» (Art Director: John Ebdon)
 Simple Minds — «Don't You (Forget About Me)» (Art Director: Mark Rimmell)

Лучший монтаж | Best Editing in a Video 
 Bryan Adams — «Run to You» (Editor: John Mister)
 Art of Noise — «Close (to the Edit)» (Editor: Zbigniew Rybczyński)
 Lindsey Buckingham — «Go Insane» (Editor: David Yardley)
 Lindsey Buckingham — «Slow Dancing» (Editor: David Yardley)
 Eurythmics — «Would I Lie to You?» (Editor: Glenn Morgan)

 Лучшая операторская работа | Best Cinematography in a Video 
 Bryan Adams — «Heaven (version 2)» (оператор: Peter MacDonald)
 Bryan Adams — «Run to You» (оператор: Frank Gell)
 Lindsey Buckingham — «Go Insane» (оператор: Oliver Stapleton)
 Don Henley — «The Boys of Summer» (оператор: Pascal Lebegue) Madonna — «Like a Virgin» (оператор: Peter Sinclair)

 Viewer’s Choice 
 Don Henley — «The Boys of Summer»
 Tom Petty and the Heartbreakers — «Don't Come Around Here No More»
 David Lee Roth — «California Girls»
 David Lee Roth — «Just a Gigolo/I Ain’t Got Nobody»
 USA for Africa — «We Are the World» Специальная премия «Признание Поколения» | Video Vanguard Award 
 David Byrne Russell Mulcahy Godley & Creme Специальная награда признание | Special Recognition Award 
 Bob Geldof'''

Выступления 
 Eurythmics — «Would I Lie to You?»
 David Ruffin, Eddie Kendrick and Hall & Oates — «The Way You Do the Things You Do»/«My Girl»
 Tears for Fears — «Shout»
 John Cougar Mellencamp — «Lonely Ol' Night»
 Pat Benatar — «7 Rooms of Gloom»
 Sting — «If You Love Somebody Set Them Free»
 Eddie Murphy — «Party All the Time»

Примечания

Ссылки 
 mtv.com vma 1985
 MTV VMA 1985
 

Музыкальные премии
1985
1985 год в музыке США